Грибанов, Михаил Григорьевич (1906—1987) — советский дипломат.
 Грибанов, Михаил Васильевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.